Порт-Элизабет — город в ЮАР, также может означать:

 Порт-Элизабет — город на острове Бекия, Сент-Винсент и Гренадины
  — невключённая община в округе Камберленд штата Нью-Джерси, США